Onyx (greacă. unghie, gheară) poate fi:

Onyx sau Onix un mineral din grupa silicatelor.
Onyx software un program pentru computer
Onyx (trupă)  Hip-Hop-Band (muzică brutală) din SUA
Onyx spionaj un sistem de spionaj prin satelit din Elveția
Onyx river cel mai mare râu de pe continentul Antarctica
Onyx formula1  o fostă formula 1 britanică pentru motociclete
Un program de televiziune  - onyx.tv

Onix 
 Onix, hotel de patru stele din Cluj-Napoca